Francières kan syfta på:
 Francières, Oise
 Francières, Somme